КПФ — аббревиатура ряда политических партий:
 Коммунистическая партия Финляндии.
 Коммунистическая партия Филиппин, созданная в 1930 году.
 Коммунистическая партия Филиппин, созданная в 1968 году.
 КПФ — название белорусского футбольного клуба «Коммунальник» из Слонима в 1993—1995 годах.

См. также 
 ФКП